Szörény – comune della provincia di Baranya (Ungheria)
 Comitato di Krassó-Szörény – antico comitato del Regno d'Ungheria